Savusavu Football Club é um clube de futebol de Fiji. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013.

Clubes de futebol das Fiji